Mieso, ville éthiopienne située dans la zone Mirab Hararghe de la région Oromia ;
 Mieso, woreda de la région Oromia entourant la ville précédente ;
 Mieso, woreda de la région Somali limitrophe du précédent.